De naam die de kloosterorde der Franciscanen in Frankrijk in de volksmond heeft gekregen door de eeuwen heen
 Cordeliers (Franse Revolutie), een radicaal gezelschap tijdens de Franse Revolutie
 Cordeliers (wijk), een wijk in de Franse stad Lyon
 Cordeliers (metrostation), een metrostation in de Franse stad Lyon